Alfonso Di Pasquale – pittore italiano
 Arnaud Di Pasquale – ex tennista francese
 James Di Pasquale – compositore statunitense
 Luigi Di Pasquale – ex calciatore italiano
 Salvatore Di Pasquale – architetto e accademico italiano
 Simone Di Pasquale – ballerino, insegnante e personaggio televisivo italiano

Pagine correlate
Pasquale (disambigua)
De Pasquale